

Onomastica
 João – variante del nome proprio di persona Giovanni

Persone
 Beatriz Zaneratto João – calciatrice brasiliana
 Gisela João – cantante portoghese
 Jacinto João – calciatore portoghese
 Lucas João – calciatore angolano con cittadinanza portoghese
 Maria João – cantante portoghese

Pagine correlate
São João